Нестеркинское сельское поселение — муниципальное образование в Обливском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Нестеркин.

Административное устройство 
В состав Нестеркинского сельского поселения входят:
 хутор Нестеркин;
 хутор Кривов;
 хутор Самохин;
 хутор Слепихин;
 хутор Трухин;
 хутор Фролов;
 хутор Черновский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Обливского района